Александр I де Бурнонвиль (; 14 сентября 1585, Брюссель — 12 марта 1656, Лион), 2-й граф д'Энен-Льетар, 1-й герцог де Бурнонвиль — военный деятель и дипломат Испанских Нидерландов.

Биография 

Сын Удара де Бурнонвиля, графа д'Энен-Льетар, и Марии-Кристины д'Эгмонт.

Жалованной грамотой, данной 18 сентября 1600 в Гренобле, Генрих IV возвёл баронию Ульфор в ранг герцогства для Александра, которому еще не исполнилось 15 лет, и его потомков.

Мать герцога была придворной дамой Маргариты Пармской, через два года после его рождения снова вышла замуж, и не очень заботилась образованием и воспитанием сына, готовя его лишь к карьере куртизана. Брюссельский замок, где он провел детство при дворе инфанты Изабеллы, флорентийские палаццо в 1602 и венский Хофбург в 1606 годах были единственными школами, которые он посещал. К двадцати годам герцог едва умел держать перо, и до конца жизни писал с грубыми ошибками. Иезуит Дюплесси, которому было поручено воспитание юноши, ничему его не научил, и по возвращении из поездки по европейским дворам лишь доложил Марии-Кристине, что привез ей сына в добром здравии.

Поступив в 1607 году на службу, Бурнонвиль получил под командование элитную роту из 300 валлонов, и стал придворным эрцгерцога Альбрехта VII. В 1614 году также получил под командование роту в сто копий. В 1618 году в Чехии началась Тридцатилетняя война, император просил помощи у Брюссельского двора, и герцог воспользовался случаем отличиться, поведя в следующем году в Германию небольшую армию, состоявшую из 3 000 валлонской пехоты и тысячи конных карабинеров.

Под командованием графа де Бюкуа участвовал в осаде Будвейса и Граца, При взятии Писека 30 сентября 1620 он потерял глаз, выбитый мушкетной пулей. Валлоны, в ярости из-за ранения своего командира, после взятия крепости вырезали всех. По окончании богемской кампании вернулся в Нидерланды, где принял участие в пышном погребении Альбрехта VII. Затем отправился на соединение с Фламандской армией Гонсало де Кордовы. 22 августа 1622 участвовал в битве под Флёрюсом в качестве кампмейстера, противостоя силам графа фон Мансфельда, которого ранее победил в Богемии. На этот раз Бурнонвиль потерпел неудачу и в боевых действиях, и в переговорах со знаменитым авантюристом.

Затем участвовал в осаде Бреды, оказании помощи Хертогенбосу, и многих других акциях до 1631 года, когда был назначен губернатором Лилля и валлонской Фландрии.

В 1624 году был принят Филиппом IV в рыцари ордена Золотого руна

Как дипломат, был два раза направлен с миссиями во Францию: в 1612 году, когда из-за трудностей с церемониалом аудиенция у короля не состоялась, и в 1630-м, а также в 1627 году к императору в Вену. Был назначен полковником самого старого валлонского полка. Благодеяния властителей Испании и Нидерландов оказались недостаточными для обеспечения лояльности герцога. Как истинный сын своего отца, знаменитого предательствами, после смерти инфанты он не смог удержаться от вступления в 1632 году в антиправительственный заговор вместе с шурином принцем Эпинуа и свояком герцогом ван Арсхотом. Заговорщики образовали лигу с жителями Арраса, с целью добиться политической самостоятельности бельгийских провинций. После того, как комплот был раскрыт, они надеялись на помилование, но Большой совет в Мехелене в 1634 году объявил принцев изменниками. Бурнонвиль и Эпинуа бежали во Францию, а их владения оказались под секвестром.

Герцог умер в изгнании в Лионе. Жена перевезла его останки в кармелитский монастырь в Антверпене.

Семья 

Жена (4.09.1611): Анна де Мелён (1.08.1597—18.10.1668), дочь Пьера де Мелёна, принца д'Эпинуа, и Ипполиты де Монморанси

Дети:

 Фердинанд де Бурнонвиль (1612—1622). Разбился, упав с балкона в Брюсселе
 князь Александр II де Бурнонвиль (5.01.1616—20.08.1690), имперский генерал-фельдмаршал. Жена (3.05.1656): Жанна Эрнестина Франсуаза д'Аренберг (1628—1663), дочь князя Филиппа-Шарля д'Аренберга и Изабель-Клер де Берлемон
 герцог Амбруаз Франсуа де Бурнонвиль (ок. 1620—12.12.1693), пэр Франции. Жена (29.04.1655): Лукреция-Франсуаза де Ла-Вьёвиль (1629—1678), дочь герцога Шарля I де Лавьёвиля и Мари Бушье
 Жак де Бурнонвиль (1627—1644), виконт де Барлен
 маркиз Жан-Франсуа-Бенжамен де Бурнонвиль (1634 или 1638—6.04.1718). Жена 1) (1659): Мария де Перапертуса (1636—1660), дочь Антуана де Перапертусы и Сесилии Херонимы де Клариана; 2): Мария Фердинанда де Сент-Альдегонд (ум. 1698), дочь Франсуа-Ламораля де Сент-Альдегонда и Аньес де Давр
 виконт Вольфганг-Гийом де Бурнонвиль (ум. 22.09.1682). Жена (1659): Мария Бонна Мутон де Арши, дама де Сар (ум. 1688)
 Филипп-Доминик-Виктор де Бурнонвиль, босой кармелит
 Изабель-Мари де Бурнонвиль
 Анна-Евгения де Бурнонвиль, канонисса в Монсе, затем кармелитка в Антверпене
 Кристина де Бурнонвиль, придворная дама инфанты Изабеллы
 Эрнестина де Бурнонвиль, канонисса в Мобёже, затем монахиня в Берлемоне

Литература 

 , p. 837—838
 
 Rahlenbeck C. A. Bournonville (Alexandre de) // Biographie nationale de Belgique. T. II. — Bruxelles: H. Thiry-Van Buggenhoudt, 1868, coll. 860—861

Ссылки 

 Armorial des Chevaliers de la Toison d’Or — heraldique-europeenne.org
 CHEVALIERS DE LA TOISON D’OR — MAISON DE HABSBOURG (HOUSE OF HABSBURG)

Участники Тридцатилетней войны
Участники Восьмидесятилетней войны, Испания
Бурнонвили